est une expression anglaise signifiant « jour des morts ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée américaine de 2021 basée sur le film de 1985.
 , titre original du Jour des morts,  de la  de Babylon 5.

Cinéma 

 , titre original de Le Jour des morts-vivants, film américain de George A. Romero, sorti en 1985
 , titre original de Le Jour des morts, film d'horreur américain de Steve Miner, sorti en 2008
 , film d'horreur américain de Hèctor Hernández Vicens, sorti en 2018

Musique 

 , EP de Dog Fashion Disco, sorti en  ;

 , album de Hollywood Undead, sorti le  ;
 , chanson de l'album ;
 , album de Red Hot Organization, sorti le .

Voir aussi